Trois sous-marins de la marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Utsira, et les deux derniers également avec le même pennant number S301. 

 Le KNM Utsira, ex-, un sous-marins de classe V de la Royal Navy. Il a été transféré à la Norvège par les Britanniques dès son achèvement, le 24 août 1944. Il a été démoli à Hambourg en 1965.
 Le KNM Utsira, un sous-marin de classe Kobben, lancé en 1965 et ferraillé en 1998.
 Le KNM Utsira, un sous-marin de classe Ula, lancé en 1991 et actuellement en service actif.

Notes et références 

Sous-marin de la marine royale norvégienne